Droga ekspresowa S6 (Austria)
 Droga ekspresowa S6 (Polska)
 Linia S6 – linia kolejowa obsługiwana przez Koleje Śląskie
 Audi S6 – usportowiona wersja Audi A6
 Samsung Galaxy S6 – telefon Samsunga
 S6 – rodzaj pracy maszyn elektrycznych